Михаи́л Плато́нов:
 Платонов, Михаил Леонидович (1913—1990) — советский математик.
 
 Платонов, Михаил Павлович (1868—1918) — российский священнослужитель, священномученик.